Фёдор Фёдорович Сопрунов (1917—1987) — советский учёный и педагог, паразитолог и биохимик, доктор биологических наук, профессор, действительный член АМН СССР (1986; член-корреспондент с 1982). Директор НИИ медицинской паразитологии и тропической медицины имени Е. И. Марциновского (1978—1987).

Биография 
Родился 25 февраля 1917 года в Ростове-на-Дону.

В 1938 году окончил биохимический, и с 1939 года — медицинский факультеты Парижского университета. С 1941 по 1944 год был участником Великой Отечественной войны в составе медицинских частей в качестве военного врача в воинском звании капитана медицинской службы. В 1946 году окончил Первый Московский медицинский институт и получил советское высшее медицинское образование.

С 1946 по 1959 год на научной и научно-исследовательской работе в Ашхабадском института малярии в должности научного сотрудника, с 1948 по 1959 год —  заведующего отделом биохимии, одновременно с 1953 по 1959 год в качестве научного сотрудника в Лаборатории физиологии жаркого климата Академии наук Туркменской ССР. С 1953 по 1959 год одновременно с научной занимался и педагогической деятельностью в Туркменском государственном медицинском институте в должности — заведующего кафедрой биохимии.

С 1959 по 1987 год на научной работе в НИИ медицинской паразитологии и тропической медицины имени Е. И. Марциновского в должностях: заведующий отделом биохимии возбудителей и переносчиков паразитарных болезней и с 1978 по 1987 год — директор этого научного института.

Научно-педагогическая деятельность и вклад в науку 
Основная научно-педагогическая деятельность Ф. Ф. Сопрунова была связана с вопросами в области паразитологии, тропической медицины и биохимии переносчиков и возбудителей паразитарных болезней. Под его руководством были разработаны и внедрены в практическое действие биохимические методы диагностики гельминтозов, им были изучены энергетический и углеводный обмен у паразитов и механизм воздействия  препаратов против них. Ф. Ф. Сопрунов являлся — членом Координационного комитета по тропическим болезням и подготовке кадров Всемирной организации здравоохранения 
(), с 1973 года — заместитель председателя Центрального Правления общества «СССР—Дания». Являлся почётным членом ряда зарубежных научных обществ паразитологов и тропической медицине Бельгии и Франции.

В 1956 году защитил докторскую диссертацию, в 1957 году ему было присвоено учёное звание профессор. В 1982 году он был избран член-корреспондентом, а в 1986 году — действительным членом АМН СССР. Под руководством Ф. Ф. Сопрунова было написано около ста научных работ, в том числе семи монографий. Ф. Ф. Сопрунов являлся членом редакционных коллегий научно-медицинских журналов «Медицинская паразитология и паразитарные болезни» (СССР), немецкого — «Angewandte Parasitologie» и голландского — «Molecular and Biochemical Parasitology».

Скончался 19 апреля 1987 года в Москве.

Библиография 
Труды Научно-исследовательского института малярии и медицинской паразитологии Минздрава ТССР / [Редколлегия: отв. ред. Сопрунов Ф. Ф. и др.]. - Ашхабад : [б. и.], 1955 [вып. дан. 1956]. - 146 с.
Хищные грибы-гифомицеты и их применение в борьбе с патогенными нематодами  / Под ред. проф. П. Н. Головина ; Акад. наук Туркм. ССР. [Ин-т зоологии и паразитологии]. - Ашхабад : Изд-во Акад. наук Туркм. ССР, 1958. - 368 с.
Препарат хищных грибов и его применение в борьбе с круглыми паразитическими червями / Ф. Ф. Сопрунов, С. Ф. Шагалин ; Акад. наук Туркменской ССР, Ин-т зоологии и паразитологии. - Ашхабад : Изд-во Акад. наук Туркменской ССР, 1963.
Своим путем / Федор Сопрунов. - М. : Мол. гвардия, 1985. - 239 с
Гельминтозы человека : (Эпидемиология и борьба) / [Ф. Ф. Сопрунов, Е. С. Шульман, Е. С. Лейкина и др.]; Под ред. Ф. Ф. Сопрунова. - М. : Медицина, 1985. - 368 с.
П. Г. Сергиев, 1893-1973 / Ф. Ф. Сопрунов, Э. Ю.Гольд; АМН СССР. - М. : Медицина, 1986. - 122 с. - (Выдающиеся деятели медицины)
Молекулярные основы паразитизма / Ф. Ф. Сопрунов; Отв. ред. В. Л. Контримавичус, И. Б. Збарский; АН СССР, Всесоюз. о-во гельминтологов. - М. : Наука, 1987. - 222 с

Звания и премии 
 Орден Отечественной войны 2-й степени
 Орден Красной Звезды 
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Литература 
 

Медики по алфавиту
Медики СССР
Авторы учебников медицины
Выпускники 1-го МГМУ
Преподаватели Государственного медицинского университета Туркменистана
Выпускники Парижского университета